Summerfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Summerfield (Illinois)
Summerfield (Kansas)
Summerfield (North Carolina)
Summerfield (Ohio)
New Summerfield

Summerfield kan ook verwijzen naar:
Summerfield (film), Australische film uit 1977
Summer Fields School
Summerfield United Methodist Church
Summerfield Suites